Ленинский — посёлок городского типа в Алданском районе Республики Якутия России. Административный центр городское поселение посёлок Ленинский. Население  чел. () .

История 
Основан в 1926 году недалеко от города Незаметный (ныне Алдан) и первоначально носил название прииск Нижне-Сталинск. На шахтах прииска добыча золота сначала велась старательским способом, а в дальнейшем — дражным.

Населённый пункт был отнесён к категории посёлков городского типа в 1932 году.

В 1962 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Нижне-Сталинск переименован в посёлок Ленинский. Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года № 173-З N 353-III посёлок возглавил образованное муниципальное образование «городское поселение посёлок Ленинский».

География 
Расстояние до административного центра 6 км.

 Уличная сеть
Рябиновый пер.; ул. 1-й Квартал, ул. Григория Рябенького, ул. Карла Маркса, ул. Куранахская, ул. Ленина, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Самодумовская, ул. Симона Васильева, ул. Стрельцова.
 Климат

Население 
</div>

Инфраструктура 
Развитая золотодобыча.

Транспорт 
Автомобильный транспорт.

Примечания

Источники 
 
 	
 

Населённые пункты Алданского района
Посёлки городского типа Якутии
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина
Переименованные населённые пункты России
Объекты, названные в честь Иосифа Сталина
Появились в 1929 году в России
1920-е годы в Якутии